Наманганский троллейбус — закрытая троллейбусная система построенная в 1973 и закрытая в 2010 году в Намангане, Узбекистан.

История 
Троллейбус в Намангане открылся 4 апреля 1973 года. В последующие годы сеть расширялась. В последние годы в городе действовала только одна троллейбусная линия длиной 14 км, открытая в апреле 1999 года. Маршрут линии: Наманган (ж.-д. вокзал) — Туракурган. В 2004 году произведена замена контактной сети на линии от конца Ж.-д. Он перешел улицу Зычыскую к оконечности Тахтакуприка, но троллейбусы с линии не сошли. В конце концов, единственная действующая троллейбусная линия была закрыта 4 января 2010 года. На момент закрытия троллейбусной линии проезд стоил 200 сум.

Маршруты 
В городе было пять маршрутов троллейбуса:
 1: Центральный рынок — микрорайон № 1
 2: Иттифок — Северный Ферганский канал
 3: Центральный рынок (кольцевая линия)
 4: Центральный рынок (кольцевая линия)
 5: Тахтакуприк — Гирвансай

После ликвидации вышеупомянутых линий в городе остался только один маршрут (междугородный):
 1: Наманган (Ж / д вокзал) — Туракурган (завод «Охангар-ТТТ»)
Еще одну линию планировалось запустить в 2004 году: Ж/д вокзал - массив Тахтакуприк.

Подвижной состав 
Линии обслуживали троллейбусы ЗиУ-9.

Примечания

Ссылки 
Наманган - городской электротранспорт
Троллейбусные системы по алфавиту
Наманган
Троллейбусные системы СССР
Троллейбусные системы Узбекистана
Транспортные системы, исчезнувшие в 2010 году
Транспортные  системы, появившиеся в 1973 году
Здания и сооружения, построенные в 1973 году в СССР
Появились в 1970-е годы в Узбекистане